Horsfield är ett efternamn, som burits av bland andra:

Geoff Horsfield, engelsk fotbollsspelare
Thomas Horsfield, amerikansk naturalhistoriker

Engelska efternamn